Egles steht für:
 Egles (Lettland), einen See in Lettland

Egles ist der Familienname folgender Personen:
 René Egles (* 1939), elsässischer Liedermacher